Echinorhynchus može označavati:
Echinorhynchus (Moniliformidae), rod parazitskih crva porodice Moniliformidae
Echinorhynchus (Oligacanthorhynchidae), rod parazitskih crva porodice Oligacanthorhynchidae